Криворожское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. Административный центр поселения — слобода Криворожье.

Административное устройство 
В состав Криворожского сельского поселения входят:
 слобода Криворожье;
 хутор Антоновка;
 хутор Гремучий;
 хутор Екатериновка;
 хутор Иллиодоровка;
 хутор Калиновка;
 хутор Каменка;
 хутор Криничный;
 хутор Мельничный;
 хутор Нижнебурцев;
 слобода Позднеевка;
 хутор Спартак;
 хутор Тарадинка;
 хутор Чигиринка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Криворожское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района